Le  est le nom de plusieurs unités militaires :

États-Unis

Armée de l'Union 

57th Pennsylvania Infantry

France 
57e régiment d'artillerie
57e régiment d'infanterie
57e régiment d'infanterie coloniale
57e régiment d'infanterie coloniale du Sénégal
57e régiment d'infanterie territoriale
57e régiment de transmissions

Homonymie d'unités militaires